gram (eenheid), een eenheid van massa
Gram (Denemarken), een gemeente in Denemarken
Gram (parochie), een parochie in Denemarken
Gram (Tolkien), koning van Rohan in de boeken van J.R.R. Tolkien
woede, bijvoorbeeld in de uitdrukking zijn gram halen

Personen
Fabien Gram, een Belgische vioolbouwer
Hans Christian Gram, een Deense histoloog die de Gramkleuring heeft ontwikkeld
Jørgen Pedersen Gram, de wiskundige waar de Gram-Schmidtmethode naar werd vernoemd
Peder Gram, een Deense componist, pianist en dirigent

Wetenschap
Gramkleuring, een methode om bacteriën te kleuren